Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1973.

Setzliste

Qualifikation 
Vor dem eigentlichen Turnier gab es noch einige Qualifikationsspiele. Gemäß dem Hamburger Abendblatt gewann dabei der Japaner Jun Kamiwazumi gegen Lutz Jelitto und laut der Zeitschrift Tennis gab es mindestens folgende Ergebnisse: Julian Ganzabal (Argentinien) – Rolf Gehring 6:1, 6:3; Harald Neuner – Shimamura (Japan) 6:3, 6:3 und Terry Ryan (Südafrika) – Lutz Jelitto 6:4, 3:6, 6:0. Ob Jelitto wirklich zwei Chancen hatte, sich für das Turnier zu qualifizieren, muss zunächst offen bleiben.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse 
In den ersten beiden Runden wurde auf zwei Gewinnsätze und ab dem Achtelfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 12. bis 18. Juni 1973, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 26. Jahrgang, Heft 13 (1. Juli-Ausgabe 1973)

Anmerkung: Bei einigen Ergebnissen gibt es leichte Abweichungen zwischen dem Hamburger Abendblatt und der Zeitschrift Tennis. Vergleicht man die Ergebnisse mit denjenigen auf der ATP-Webseite, ergeben sich noch weitere Unterschiede.

Anmerkungen

Weblinks 
 Der Turnierplan auf den Seiten der ATP

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1973